

Biografia 
Discendente di una nobile e antichissima famiglia francese, figlio di François Hannibal d'Estrées e nipote di Gabrielle d'Estrées, il cardinale d'Estrées intraprese giovanissimo la carriera ecclesiastica, in cui rivestì spesso il ruolo di mediatore. Fu creato cardinale in pectore da papa Clemente X nel concistoro del 24 agosto 1671 e pubblicato dallo stesso pontefice nel concistoro del 16 maggio 1672. Anche in Italia, e soprattutto a Venezia, svolse importanti compiti diplomatici. Ciò serve a spiegare la dedica a lui fatta da parte di Vincenzo Coronelli (1650-1718) del globo terrestre posseduto dal Museo Galileo di Firenze (inv. 2365).

Nei suoi 43 anni di cardinalato partecipò a quattro conclavi: conclave del 1676 che elesse Innocenzo XI, conclave del 1689 che elesse Alessandro VIII, conclave del 1691 che elesse Innocenzo XII, conclave del 1700 che elesse Clemente XI.

Genealogia episcopale e successione apostolica 
La genealogia episcopale è:
 Cardinale François de Joyeuse
 Cardinale François d'Escoubleau de Sourdis
 Arcivescovo Jean-François de Gondi
 Arcivescovo Henri de Béthune
 Cardinale César d'Estrées

La successione apostolica è:
 Vescovo Manoel Pereira, O.P. (1677)
 Vescovo Jean d'Estrées (1681)
 Vescovo Ranuccio Baschi (1682)
 Cardinale Léon Potier de Gesvres (1695)

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

Morti nell'abbazia di Saint-Germain-des-Prés
Camerlenghi del Collegio cardinalizio
Cardinali nominati da Clemente X
Membri dell'Académie française
Vescovi e cardinali vescovi di Albano
GLAM/Museo Galileo